Одино́чка — термин, который может означать:

Топонимы
 Одиночка — деревня в Койдокурском сельском поселении Холмогорского района Архангельской области.
 Одиночка — деревня в Матигорском сельском поселении Холмогорского района Архангельской области.
 Одиночка — деревня в Пустошинском сельском поселении Приморского района Архангельской области.

Другие значения
 Одиночка — шаблон проектирования в разработке программного обеспечения.
 Одиночка — односолодовый шотландский виски, производящийся в Даффтауне.
 Одиночка — третий альбом певицы МакSим.
 Одиночка — песня певицы МакSим и группы «Чеширская кошка».
 Одиночка — концертный тур певицы МакSим в поддержку одноимённого альбома.

См. также 
 Одиночество (значения)